Михајло Мрваљевић (Париз, 1928 — Сарајево, 12. новембар 2006) је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е▲
|-
| 1951. || Мајор Баук || /
|-
| 1955. || Ханка || Мусан (као Мишо Мрваљевић)
|-
| 1956. || Под сумњом || Фиаска, Талијан црнокошуљаш (као Мишо Мрваљевић)
|-
| 1959. || Врата остају отворена || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е▲
|-
| 1962. || Крст Ракоц || /
|-
| 1966. || Коњух планином || Усташа
|-
| 1968. || Сунце туђег неба || Продавац карата на железничкој станици
|-
| 1968. || Сарајевски атентат || Полицијски истражитељ
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде || Ловац на кадрове (као М. Мрваљевић)
|-
| 1969. || То (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е▲
|-
| 1972. || Валтер брани Сарајево || Кузман, конобар на куглани (као Мишо Мрваљевић)
|-
| 1972. || Девето чудо на истоку || Психијатар
|-
| 1972. || Увријеђени човјек (ТВ филм) || Машиновођа (као Михаило Мрваљевић)
|-
| 1973. || Отац и неки важни људи (ТВ филм) || /
|-
| 1974. || Валтер брани Сарајево (ТВ серија) || Кузма, конобар на куглани
|-
| 1975. || Доктор Младен || Турудија
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Благо у дувару (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Догађај на другом перону (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Мрави (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Поробџије (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Не може тиква с кумпијером (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Љубав и бијес || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија) || Вукашин
|-
| 1979. || Тодора (ТВ филм) || Партизан Саван (као Мишо Мрваљевић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е▲
|-
| 1980. || Ћоркан и Швабица (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Одумирање међеда (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Ватрогасац (ТВ филм) || Референт
|-
| 1985. || Сребрена лисица (ТВ филм) || Руди (као Мишо Мрваљевић)
|-
| 1986. || Мисија мајора Атертона (ТВ серија) || /
|-
| 1988. || Загубљен говор (ТВ серија) || /
|-
| 1988. || Инат (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е▲
|-
| 1992. || Алекса Шантић (ТВ серија) || Вођа позоришне трупе
|-
| 1997. || Савршени круг || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е▲
|-
| 2004. || Црна хроника || Генерал Симић
|-
| 2005. || -{Go West}- || Анто (као Мишо Мрваљевић)
|}

Хроника 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2004. || Црна хроника || Генерал Симић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1928.
Умрли 2006.
Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци
Сарајлије
Парижани